Save the World – album dei Geordie del 1976
 Save the World – traccia dell'album Somewhere in England di George Harrison del 1981
 Save the World – album di Yolanda Adams del 1993
 Save the World – traccia dell'album Crush dei Bon Jovi del 2000
 Save the World – singolo di Giorgia del 2001
 Save the World – album di Benny Jansson del 2002
 Save the World – album di Enzo Avitabile e Botari del 2004
 Save the World – singolo dei Swedish House Mafia del 2011